Михаи́л Никола́ев: Николаев, Михаил Алексеевич (1919—1979) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Николаев, Михаил Архипович (1917—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Николаев, Михаил Васильевич (1922—2010) — Герой Советского Союза.
 Николаев, Михаил Васильевич — российский и советский полярный капитан, организатор и начальник четырех первых Карских экспедиций.
 Николаев, Михаил Владимирович (1928—2017) — экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Николаев, Михаил Григорьевич (1926—2014) — ректор Томского государственного педагогического института (1983—1992).
 Николаев, Михаил Ефимович (род. 1937) — российский политический и общественный деятель, первый президент Якутии.
 Николаев, Михаил Иванович (род. 1958) — финансист и предприниматель, работающий в России, основатель страховой компании «Наста» и «Российского промышленного банка».
 Николаев, Михаил Михайлович (род. 1929) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Николаев, Михаил Николаевич (1902—1979) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Николаев, Михаил Олегович (род. 1983) — украинский спортсмен, борец греко-римского стиля.
 Николаев, Михаил Петрович (1893—1949) — советский фармаколог и педагог.
 Николаев, Михаил Степанович (1878—1956) — революционер-большевик, чекист, Герой Труда.